Papp Dániel (1865–1900) író, újságíró
 Papp Dániel (1978) színész, szinkronszínész
 Papp Dániel (1978) a Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap (MTVA) vezérigazgatója
 Papp Dániel (1979) hegedűművész, tanár

Jegyzetek